Ounas ist der Familienname von
 Adam Ounas (* 1996), französisch-algerischer Fußballspieler

sowie die Bezeichnung für
 (1473) Ounas, Asteroid des Hauptgürtels